Витаутас Казио Палайма (; 8 (21) августа 1911, Санкт-Петербург — 1976, Вильнюс) — литовский советский художник, сценограф, педагог. Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1947). Народный художник Литовской ССР (1954).

Биография 
В 1919 году с родителями переехал в Литву и поселился в городке Купишкис Паневежского уезда. В 1926—1931 годах учился в Каунасской художественной школе. Ученик Пятраса Калпокаса, Мстислава Добужинского и театрального художника Владаса Диджёкаса.

С 1931 года работал художником в театрах Шяуляйя, Клайпеды, Каунаса. В 1944—1948 году — главный художник Театра драмы Литовской ССР в Вильнюсе.

Следуя реалистическим традициям, художник тонко передавал исторический и национальный колорит, стиль драматургических произведений. Оформил спектакли: «Усадьба Жалдокаса» Б. Ф. Даугуветиса (1948), «Поют петухи» Ю. Балтушиса (1948), «Земля-кормилица» по Цвирке (1952), «Таня» А. Н. Арбузова (1940), «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова (1941), «Русские люди» К. С. Симонова (1945), «Враги» М. Горького (1946), «Кремлёвские куранты» Н. Погодина (1947), «Лес» А. Н. Островского (1948) и др.

В Государственном театре оперы и балета Литовской ССР оформил «„Лебединое озеро“» П. И. Чайковского (1948), «Красный мак» Глиэра (1949), «Даля» Б. Дварионаса (1959), «Цыганский барон» И. Штрауса (сына) (1962) и др.

С 1944 по 1976 год Палайма преподавал в Художественном институте прикладного и декоративного искусства (Вильнюс), с 1946 — доцент, в 1957—1963 — проректор. Воспитал целую плеяду известных литовских сценографов.

Палайма является автором портретов, пейзажей, натюрмортов, создавал книжные иллюстрации, плакаты и художественные открытки.

Им создан эталон красно-бело-зеленого флага Литовской ССР (1953).

Умер в Вильнюсе. Похоронен на Антакальнисском кладбище.

Ссылки 
 Vytautas Palaima

Художники-портретисты Литвы
Художники-портретисты СССР
Сценографы Литвы
Сценографы СССР
Художники-пейзажисты Литвы
Художники-пейзажисты СССР
Педагоги Литвы
Педагоги СССР
Народные художники Литовской ССР
Театральные художники СССР
Персоналии:Литовский национальный театр оперы и балета
Заслуженные деятели искусств Литовской ССР
Похороненные на Антакальнисском кладбище